Irreplaceable ("insostituibile" in lingua inglese) può riferirsi a:
Irreplaceable  – album di George Benson del 2004
Irreplaceable  – singolo di Beyoncé del 2006